Dôle steht für:

 Dôle (Wein), ein Walliser AOC-zertifizierter Rotwein
 La Dôle, ein Berggipfel im Waadtländer Jura
 Sender La Dôle, Fernseh- und UKW-Hörfunksender in der Schweiz
 eine verbreitete, jedoch falsche Schreibung von Dole, einer Stadt im französischen Département Jura